Вну́ково — район Западного административного округа Москвы к юго-западу от МКАД. Соответствует муниципальному округу «Внуково».
Входит в состав Москвы с 1950 года. На территории Внуково расположен одноимённый аэропорт и посёлок. Общая площадь района — 16,9 квадратных километра.

Территория и границы 
Район Внуково состоит из двух частей, разделённых территорией Новомосковского административного округа:
бывший посёлок при аэропорте, получил статус посёлка городского типа в 1947 году, и Толстопальцевский сельсовет (сейчас не выделяется), включающий территории посёлка и деревни Толстопальцево.

В июне 2011 года после подписания соглашения о границе между Москвой и областью граница района была скорректирована. До 1 июля 2012 года район Внуково был эксклавом Москвы, после стал эксклавом Западного округа.

Население 
Площадь района — 1691,2 гектара. По данным 2010 года плотность населения — 1341,4 чел./км², площадь жилого фонда — 416,6 тыс. м².

Флаг и герб района 
Флаг и герб представляют собой изображение на голубом фоне серебряного летящего Пегаса, который символизирует аэропорт Внуково, послуживший причиной для заселения района. Снизу изображён серебряный ключ в красной оконечности, символизирующий аэропорт как воздушные ворота Москвы.

Происхождение названия 
Свое название район Внуково получил от названия деревушки, владельцем которой в XVI веке был Семён Григорьевич по прозвищу Внук, потомок смоленских князей. Согласно другой версии, название связано с усадьбой в Изварино, приобретённой Абрикосовыми для своих внуков и названной ими «Внуково».

История

XVII—XVIII века 
На территории нынешнего посёлка Внуково существовало село Неронково. Гридино, Неронково тож, до 1627 года было пустошью, принадлежавшей Ивану Ефанову. С 1627 года — деревня, принадлежащая Никите Одоевскому. В 1672 году Неронково продано Одоевским Фёдору Алексеевичу Долгорукову. В 1704 Неронково (уже как Миронково) переходит к Василию Фёдоровичу Долгорукому. Новый владелец строит в Миронково деревянную церковь во имя Спаса Нерукотворного образа. Сельцо становится селом и получает ещё два названия — Спасское-Неронково и Спасское. В 1714 году Долгорукий продаёт село Савве Васильеву, и у него отписанное на великого государя в 1729 году пожаловано Семёну Тургеневу, чья дочь Варвара продаёт село в 1732 году Прасковье Никитичной Мещерской. В 1753 году Мещерская отдаёт село в приданное своей дочери Наталье. Миронково не было крупным населённым пунктом, помимо церкви в селе были поместный двор и 2 бобыльских двора.

Неподалёку, уже за пределами района Внуково, находилась деревня под названием Изварино, которая в 1627 году значилась как поместье Ивана Васильевича Биркина. В начале 40-х годов XVII века Изварино достаётся Самойлу Ивановичу Биркину, который скончался в 1646 году, и вскоре после его смерти землю передали Михаилу Ртищеву.
В 1650 году Изварино в качестве приданого перешло к дочери Михаила — Ртищевой Анне Михайловне. Она продала его спустя двадцать лет степенному ключнику Якову Петровичу Булычёву. При нём здесь выстроили новую церковь во имя Ильи Пророка, и деревня стала селом. Булычев владел поместьем шесть лет, затем уступил царю Фёдору Алексеевичу, он в 1676 году пожаловал Изварино князю Фёдору Куракину. Известно, что при Куракине значились усадьба со скотным и конюшенным дворов, а также семь крестьянских дворов. В 1683 году Фёдор Куракин отдал село в приданое дочери Анне Фёдоровне, которая вышла замуж за князя Андрея Михайловича Черкасского. В начале XVIII века село принадлежало их сыну Александру, он скончался в 1749 году, и село перешло к вдове — Анне Ивановне, а через шесть лет к её сыну — Алексею Александровичу Черкасскому.

XIX—XX века 
В XIX веке в Спасском-Неронково (также известном как Миронки) располагались дача и суконная фабрика. К 1927 году Миронки перестают существовать, а на их месте образуется пустырь.

После укладки железной дороги на рубеже XIX—XX веков земли Изварино становятся дачными местами. В руководстве по выбору дач того времени эта местность отмечалась как грибная, ягодная и рыбная. В 1930-е в районе станции Внуково, на землях, где ранее располагалось Спасское-Неронково, планировалось строительство нового аэропорта, оно началось в 1938-м, одновременно был основан посёлок для работников аэродрома и лётчиков. Первая очередь аэродрома была готова 2 июля 1941 года. После Великой Отечественной войны аэропорт стал гражданским и начал обслуживать полёты по СССР и другим странам. Посёлок Внуково в 1947 году причислили к рабочим посёлкам, а в 1984 он вошёл в состав Москвы.

Архитектура 

Застройка Внуково в основном состоит из деревянных коттеджей, частного жилого сектора, двух-, трёх- и пятиэтажные постройки, а также 17-ти этажных жилых домов.

 Дача Александрова и Орловой
Одна из достопримечательностей района — двухэтажная дача Григория Александрова и Любви Орловой. Первый этаж выложен из кирпича, второй — деревянный. На 2017 год хозяин дома и архива первых владельцев — Александр Добровинский.

 Усадьба Изварино
Усадьба Изварино расположена в двух километрах от станции Внуково. Её самыми известными владельцами были Абрикосовы, купившие имение в начале XX века. До них Изварино сменило много хозяев, одними из которых были князья Куракины. Усадебный комплекс обустроили в середине XIX века. Из старых построек сохранился флигель и часть парка.

 Храм Ильи Пророка
Храм Ильи Пророка — пятиглавый храм из красного кирпича в русском стиле. Его построили в 1905 году по проекту архитекторов Николая Михайловича Садовникова и Бориса Николаевича Шнауберта на месте обветшавшей деревянной церкви. Возведение храма финансировали Абрикосовы. В советское время храм закрыли и использовали как конюшню, склад и помещения для архива Мосфильма. В конце XX века его отреставрировали по инициативе настоятеля Андрея Мельникова.

 Памятник лётчикам гражданской авиации
Монумент установлен в честь лётчиков гражданской авиации, погибшим во время войны. Он был открыт 9 мая 1980 года и представляет собой стелу высотой 34 метра. Авторы проекта — Григорий Николаевич Постников, В. В. Васнецов и Анатолий Андреевич Бичуков. В 2010 году рядом с ним установили мемориальные плиты с гравировкой имён 890 погибших лётчиков.

Парки и скверы 

Во Внукове напротив здания аэропорта расположен парк «Центральный», площадь которого 2,7 га. В 2014 парк был модернизирован, в результате чего там появились дорожки из бетонной плитки, установлены скамейки и проведено освещение, было выстлано 21,1 тыс. м² газонов, обустроено 600 м² цветников и высажено 1,5 тыс. кустарников.

В 2018 году в рамках реализации программы «Развитие городской среды на 2012—2018 годы» в районе было открыто общественное пространство «Аллея славы» — пешеходная зона проходит вдоль улицы 1-я Рейсовая. В ходе работ на участке были установлены информационные стелы об известных отечественных представителях боевой и гражданской авиации. Исторические материалы для создания стел были предоставлены Государственным Музеем истории района Внуково.

В рамках обустройства «Аллеи славы» также были проведены работы по благоустройству прилегающего парка. В зоне отдыха организовали детскую площадку, места для тихого отдыха, поставили топиарные фигуры и арт-объекты: инсталляцию «Внуково» и зеркальные шары. Кроме того, в парковой зоне появилась площадка воркаут. Многофункциональная площадка позволяет заниматься фитнесом, уличной гимнастикой, единоборствами, кроссфитом.

Парк за КБО (Комбинатом бытового обслуживания) — зона отдыха, расположенная в квадрате Большой Внуковской, Аэрофлотской, 1-й Рейсовой и Центральной улиц. Полностью благоустроена в 2021 году в рамках программы «Мой район». В парке установлены фонари и камеры видеонаблюдения, проложены пешеходные дорожки, обустроены детские площадки. Дизайн общественного пространства отражает близость к аэропорту «Внуково»: на территории стоят арт-объекты в виде самолётов, а байпасы закрыты декоративными панелями с изображением самолётов и вертолётов.

Социальная сфера

Образование 
 Колледжи
Технологический колледж № 43
 Общеобразовательные школы
В районе действует общеобразовательная школа № 41 имени Григория Тарана.

 Спортивные школы
Во Внукове работают две детско-юношеские спортивные школы (баскетбол, бейсбол, лыжные гонки, полиатлон, футбол и другие виды спорта) и две спортивные детско-юношеские школы олимпийского резерва (по дзюдо и самбо).

 Музыкальные школы
В 2003 году во Внукове открылся филиал детской музыкальной школы № 104.

 Дошкольное образование
 Детский сады № 906, № 2516, № 2228, № 2643
 Два дошкольных подразделения СОШ № 41 (бывший ДОУ № 1357 и детский сад № 2569)

 Социальная помощь
В Северо-Западном микрорайоне района Внуково работает Центр социальной помощи семье и детям «Журавушка».

 Здравоохранение
В районе работает поликлиника № 217.

Культура 
В районе работают досуговый центр «Лотос» и Дом культуры «Внуково», где собираются кружки и спортивные секции. В ДК также находится библиотека и музей боевой и трудовой славы аэропорта Внуково.

Религия 
 Храм Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
 Храм Воскресения Христова в посёлке Толстопальцево
 Храм Архангела Михаила

Спорт 
Из спортивных сооружений в районе построены два стадиона, один из которых — межшкольный, другой — ведомственный, который принадлежит футбольному клубу «Внуково», также пять спортивных дворовых площадок, спортклуб «Олимп-Внуково».

В литературе 
Внуково неоднократно упоминается в целом ряде произведений Алисианы, как место постоянного проживания родителей Игоря Селезнёва — Клавдии и Алексея Селезнёвых. Неоднократно тут бывала и Алиса Селезнёва, вследствие чего Внуково и его ближайшие окрестности является местом действия целого ряда забавных эпизодов из её биографии, описанных Киром Булычёвым. В частности, Внуково упоминается в рассказе «Бронтя», входящем в сборник «Девочка, с которой ничего не случится», а также фигурирует в рассказах «Пропавшие гости» и «Об одном привидении». Согласно тексту последнего, до Внукова из центра Москвы в будущем можно будет доехать по линии монорельса, в пяти минутах ходьбы от станции которого и будет располагаться дача Селезнёвых.

Органы власти 
Органы власти района Внуково:

 4-е Региональное отделение надзорной деятельности Управления по ЗАО Главного управления МЧС
 Жилищный отдел
 МФЦ района Внуково
 Муниципалитеты внутригородского муниципального образования Внуково и Тропарёво-Никулино
 Объединённый военный комиссариат Солнцевского района
 Отдел внутренних дел по району Внуково
 Отдел центра жилищных субсидий «Внуково» (РОЦЖС № 54)
 Отделение по району Внуково ОУФМС России
 Солнцевская межрайонная прокуратура
 Солнцевский районный суд
 Управа района Внуково
 Управление социальной защиты населения

Экономика

Промышленность и прочие организации 
Большая часть крупных предприятий Внукова расположена в посёлке Тостопальцево, например, компании, которые занимаются изготовлением бетона

Цены на жильё 
Согласно данным Индикатора рынка недвижимости, средний уровень цен на квартиры в районе Внуково — 114 953 руб. за м².

Транспорт

Автобусы

Метро и железнодорожный транспорт 

Открытие станции метро во Внуково планируется к 2025 году. Одноимённая проектируемая станция будет располагаться рядом с аэропортом и станет конечной Калининско-Солнцевской линии.

Железнодорожные станции:
 Толстопальцево
 Платформа Аэропорт (старая платформа)

Автомобильные дороги 
К 2019 году запланировано строительство магистрали «Внуково — Остафьево — Щербинка», которая протянется между Боровским и Варшавским шоссе.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт управы района Внуково
 Официальный сайт внутригородского муниципального образования Внуково в городе Москве
 Сайт района Внуково Западного административного округа г. Москвы

Авиагородки
Районы Москвы
Внуково